Rehab (від  — «реабілітація»), рехаб — реабілітаційний центр для лікування наркоманії.

В музиці:
 «Rehab» — пісня Ріанни.
 «Rehab» — пісня Емі Вайнгауз.
 R3hab — голландський діджей.
 «Рехаб» — пісня Uglystephan.